Орландо ді Лассо (нар. 1532(1532), Монс — пом. 14 червня 1594, Мюнхен) — франко-фламандський композитор епохи відродження, співак і диригент. 
 Борха Лассо, Франсіско Борха Лассо де ла Вега Гаян (ісп. Francisco Borja Lasso de la Vega Gayán; 1 січня 1994, Севілья, Іспанія) — іспанський футболіст.
 Гільєрмо Лассо, Гільєрмо Альберто Сантьяго Лассо Мендоса (нар. 16 листопада 1955) - еквадорський бізнесмен і політик, обраний президентом Еквадору. 
 Тед Лассо, «Тед Лассо» (англ. Ted Lasso) — американський спортивний комедійний телесеріал.
 Дієго де Кордоба-і-Лассо де ла Вега, Дієго де Кордоба-і-Лассо де ла Вега, маркіз дель Вадо (ісп. Diego de Córdoba y Lasso de la Vega; бл. 1650—1720) — іспанський військовик.